Oneida é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Oneida (Idaho)
 Condado de Oneida (Nova Iorque)
 Condado de Oneida (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos